Nossa Senhora das Neves — invocação da Virgem Maria

Portugal
 Santa Maria Maior (Chaves) — freguesia
 Santa Maria Maior (Funchal) — freguesia
 Santa Maria Maior (Lisboa) — freguesia
 Santa Maria Maior (Viana do Castelo) — freguesia
 Sé de Lisboa ou Igreja de Santa Maria Maior — atual Sé de Lisboa

Itália
 Santa Maria Maggiore (Piemonte) — comuna
 Basílica de Santa Maria Maior — em Roma

Espanha
 Basílica de Santa Maria Maior (Pontevedra) — na província homónima da Galiza

Desambiguações de templos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos